Tenisový turnaj mužské čtyřhry US Open 2007 se konal od 27. srpna do 9. září 2007 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové ve Flushing Meadows.

Obhájci titulu Martin Damm a Leander Paes už v prvním kole prohráli s Julienem Benneteauem a Nicolasem Mahutem. Titul získali Simon Aspelin a Julian Knowle, kteří ve finále porazili Lukáše Dlouhého a Pavla Víznera 7:5, 6:4.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Související články 
 US Open
 Seznam vítězů mužské čtyřhry na US Open
 US Open 2007 - mužská dvouhra
 US Open 2007 - ženská dvouhra
 US Open 2007 - ženská čtyřhra
 US Open 2007 - smíšená čtyřhra

Externí odkazy 
 Pavouk

US Open 2007